Antheraea — род чешуекрылых из подсемейства Saturniinae в составе семейства павлиноглазок.

Название 
Данный род бабочек порой носит в русском языке название «дубовых шелкопрядов», которое закрепилось за ним из-за того, что коконы нескольких видов рода использовали в шелководстве. Однако бабочки данного рода не относятся к семейству истинных шелкопрядов и являются представителями семейства павлиноглазок.

Описание 
Тело вальковатое, густо опушенное. Усики двусторонне-перистые. Костальный край передних крыльев слегка вдавлен у основания, круто выгнут перед серповидно приострённой вершины, розовато- или коричневато-серый. На переднем крыле жилка R: тонкая, отходит самостоятельной ветвью. Жилка M2 на общем стебле с R5+M1. Каждое крыло с крупным глазчатым пятном с округлой формы и прозрачным ядром. Гусеницы развиваются на широколиственных древесных и кустарниковых растениях.

Систематика 
В состав рода входят:

 Antheraea alleni Holloway, 1987
 Antheraea alorensis U. Paukstadt & L.h. Paukstadt, 2005
 Antheraea andamana Moore, 1877
 Antheraea angustomarginata Brechlin & Meister, 2009
 Antheraea assamensis Helfer, 1837
 Antheraea billitonensis Moore, 1878
 Antheraea broschi Naumann, 2001
 Antheraea brunei Allen & Holloway, 1986
 Antheraea celebensis Watson, 1915
 Antheraea cernyi Brechlin, 2002
 Antheraea cihangiri Naumann & Naessig, 1998
 Antheraea cingalesa Moore, 1883
 Antheraea compta Rothschild, 1899
 Antheraea cordifolia Weymer, 1906
 Antheraea crypta Chu & Wang, 1993
 Antheraea diehli Lemaire, 1979
 Antheraea exspectata Brechlin, 2000
 Antheraea fickei Weymer, 1909
 Antheraea frithi Moore, 1859
 Antheraea fusca Rothschild, 1903
 Antheraea gephyra Niepelt, 1926
 Antheraea godmani (Druce, 1892)
 Antheraea gschwandneri Niepelt, 1918
 Antheraea gulata Naessig & Treadaway, 1998
 Antheraea hagedorni Naumann & Lourens, 2008
 Antheraea halconensis U. Paukstadt & Brosch, 1996
 Antheraea harndti Naumann, 1999
 Antheraea helferi Moore, 1859
 Antheraea hollowayi Naessig & Naumann, 1998
 Antheraea imperator Watson, 1913
 Antheraea jakli Naumann, 2008
 Antheraea jana (Stoll, 1782)
 Antheraea jawabaratensis Brechlin & Paukstadt, 2010
 Antheraea kageri U. Paukstadt, L. Paukstadt & Suhardjono, 1997
 Antheraea kalangensis Brechlin & Meister, 2009
 Antheraea kelimutuensis U. Paukstadt, L. Paukstadt & Suhardjono, 1997
 Antheraea knyvetti Hampson, 1893
 ?Antheraea korintjiana
 Antheraea lampei Naessig & Holloway, 1989
 Antheraea larissa (Westwood, 1847)
 Antheraea larissoides Bouvier, 1928
 Antheraea lorosae M.D. Lane, Naumann & D.A. Lane, 2004
 Antheraea meisteri Brechlin, 2002
 Antheraea mentawai Naessig, Lampe & Kager, 2002
 Antheraea minahassae Niepelt, 1926
 Antheraea montezuma (Salle, 1856)
 Antheraea moultoni Watson, 1927
 Antheraea myanmarensis U. Paukstadt, L. Paukstadt & Brosch, 1998
 Antheraea mylitta (Drury, 1773)
 Antheraea mylittoides Bouvier, 1928
 Antheraea pahangensis Brechlin & Paukstadt, 2010
 Antheraea oculea (Neumoegen, 1883)
 Antheraea paphia Linnaeus, 1758
 Antheraea pasteuri Bouvier, 1928
 Antheraea paukpelengensis Brechlin & Meister, 2009
 Antheraea paukstadtorum Naumann, Holloway & Naessig, 1996
 Antheraea pedunculata Bouvier, 1936
 Antheraea pelengensis Brechlin, 2000
 Antheraea pernyi (Guerin-Meneville, 1855) — C
 Antheraea perrottetii (Guerin-Meneville, 1843)
 Antheraea platessa Rothschild, 1903
 Antheraea polyphemus (Cramer, 1775)
 Antheraea pratti Bouvier, 1928
 Antheraea prelarissa Bouvier, 1928
 Antheraea raffrayi Bouvier, 1928
 Antheraea ranakaensis U. Paukstadt, L. Paukstadt & Suhardjono, 1997
 Antheraea rosemariae Holloway, Naessig & Naumann, 1995
 Antheraea roylei Moore, 1859
 Antheraea rubicunda Brechlin, 2009
 Antheraea rumphii (Felder, 1861)
 Antheraea schroederi U. Paukstadt, Brosch & L. Paukstadt, 1999
 Antheraea semperi C. & R. Felder, 1861
 Antheraea steinkeorum U. Paukstadt, L. Paukstadt & Brosch, 1999
 Antheraea subcaeca Bouvier, 1928
 Antheraea sumatrana Niepelt, 1926
 Antheraea sumbawaensis Brechlin, 2000
 Antheraea superba Inoue, 1964
 Antheraea surakarta Moore, 1862
 Antheraea taripaensis Naumann, Naessig & Holloway, 1996
 Antheraea tenggarensis Brechlin, 2000
 Antheraea ulrichbroschi U. & L. Paukstadt, 1999
 Antheraea vietnamensis Brechlin & Paukstadt, 2010
 Antheraea viridiscura Holloway, Naessig & Naumann, 1996
 Antheraea yamamai (Guerin-Meneville, 1861)

Примечания 

Павлиноглазки
Роды чешуекрылых